Вельки:

 Вельки-Дул — село в Польше в сельской гмине Мехув Мехувского повята Малопольского воеводства.
 Вельки-Кривань — горная вершина в Словакии.
 
 Вельки-Медер — город на территории Житного острова в южной Словакии. 
 Вельки-Розсутец — горная вершина в Словакии.
 Вельки-Шариш — город в восточной Словакии.
 Вельки-Шенов — город на северо-западе Чешской Республики.

См. также 
 Велька
 Вельке